Сезон 1932/33 стал для «Манчестер Юнайтед» 37-м сезоном в Футбольной лиге и вторым сезоном после выбывания во Второй дивизион. Команда завершила сезон на 6-м месте.

Второй дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1932/33 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1932/1933
Манчестер Юнайтед